El juego del amor y del azar puede referirse a:

 El juego del amor y del azar, película de Argentina dirigida por Leopoldo Torres Ríos en 1944.
 Le jeu de l'amour et du hasard (El juego del amor y del azar), obra de teatro Pierre de Marivaux.
 Le jeu de l'amour et du hasard (El juego del amor y del azar), película de Suiza dirigida en 2010 por Elena Hazanov y Jean Liermier.